Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 1998./99. je bilo osmo izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvakom je postala momčad Mladost - Hrvatska Lutrija iz Zagreba.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost - Hrvatska Lutrija (Zagreb)
 Jug (Dubrovnik)
 Splitska banka (Split)
 Dubrovnik Pro Cro (Dubrovnik)
 Primorje - Croatia Line (Rijeka)
 Jadran (Split)
 Solaris (Šibenik)
 Mornar - Brodospas (Split)
 Zadar (Zadar)
 Aurum osiguranje (Zagreb)
 Medveščak - Croatia banka (Zagreb)
 Kvarner Express (Opatija)

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

Poveznice 
 2. HVL 1999. 
 Hrvatski kup u vaterpolu 1998.

1998-99